OJG steht für:
 Open Journal of Geology

ojg steht für:
 Östliches Ojibwe (ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Ojibwe

Abkürzung